Friso ist der Name von

 Johann Wilhelm Friso (Nassau-Dietz) (1687–1711), Prinz von Oranien und Fürst von Nassau-Diez
 Friso von Oranien-Nassau (1968–2013), Sohn der ehemaligen niederländischen Königin Beatrix

Friso ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Friso (* 1993), Schweizer Kameradschaftsaktivist

Friso ist der Name folgender Schiffe:
 Friso, das 1915 erbaute niederländische Kanonenboot der Gruno-Klasse
 Friso, die 1940 erbaute niederländische Korvette der Flower-Klasse